Cyril Joseph »Cy« Denneny, kanadski profesionalni hokejist in hokejski trener, * 23. december 1891, Farran's Point, Ontario, Kanada, † 9. september 1970. 

Tradicionalno je igral na položaju levega krilnega napadalca. Igral je za NHL moštvi Ottawa Hockey Club in Boston Bruins ter NHA moštvo Toronto Blueshirts.

Življenje
Denneny je bil sin Jamesa Israela Dennenyja, vrhunskega igralca lacrossa iz konca 19. stoletja. Njegovo družinsko poreklo je sicer rodbina Denneny iz Grofije Nonaghan, Irska. Njegov brat Corbett Denneny je prav tako igral v NHL.

Dennenyjeva profesionalna kariera se je začela pred nastankom lige NHL v NHA moštvu Toronto Shamrocks. V njihovem dresu je zasijal, na osmih tekmah je šestkrat zadel. Pred začetkom kariere v NHA je igral v manjših amaterskih ligah LOVHL in CoMHL. Še boljše predstave je kazal kot hokejist moštva Toronto Blueshirts, saj je na 24 tekmah naslednje sezone nasul prav 24 zadetkov. V moštvu je z bratom Corbom in Dukom Keatsom sestavljal udarno napadalno linijo. Nato je prestopil v moštvo Ottawa Hockey Club, kjer je ostal skoraj do konca kariere.

Denneny je bil eden najboljših strelcev lige NHL od 1917 pa vse do 1925. Bil je vodilni strelec lige v sezoni 1923/24, tedaj je zabeležil 22 golov in eno podajo za skupno 23 točk, kar je bilo najmanjše število točk, potrebnih za osvojitev strelske krone v celotni ligaški zgodovini.  Cy Denneny je popeljal moštvo Ottawa Hockey Club do štirih naslovov zmagovalcev Stanleyjevega pokala, v letih 1920, 1921, 1923 in 1927. Leta 1929 je prav tako osvojil Stanleyjev pokal, tokrat kot igralec-trener. 

Leta 1959 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Leta 1998 ga je hokejski časopis The Hockey News uvrstil na 62. mesto lestvice 100 največjih hokejskih igralcev. 

Denneny je bil eden najboljših strelcev svojega časa. Čeprav ni bil eksploziven drsalec, je svoj strel izrabil do največje mere. Na nejevoljo nasprotnih vratarjev je bil tudi med prvimi, ki je eksperimentiral z ukrivljeno palico. Bil je najboljši strelec kluba Ottawa Hockey Club in ob upokojitvi je v hrbet gledal le Newsyju Lalondu in Joeju Malonu.

Pregled kariere

|-
| Cornwall Sons of England
| LOVHL
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cornwall Internationals
| LOVHL
| 10/11
|
| 8
| 4
| 0
| 4
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cornwall Internationals
| LOVHL
| 11/12
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Russell Athletics
| LOVHL
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cobalt Mines
| CoMHL
| 13/14
|
| 9
| 12
| 0
| 12
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Russell H.C.
| LOVHL
| 14/15
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Shamrocks
| NHA
| 14/15
|
| 8
| 6
| 0
| 6
|
| 43
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 15/16
|
| 24
| 24
| 4
| 28
|
| 57
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 16/17
|
| 10
| 3
| 0
| 3
|
| 17
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 17/18
|
| 20
| 36
| 10
| 46
|
| 80
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 18/19
|
| 18
| 18
| 4
| 22
|
| 58
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| 
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 19/20
|
| 24
| 16
| 6
| 22
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 20/21
|
| 24
| 34
| 5
| 39
|
| 10
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 5
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 
| 13
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 21/22
|
| 22
| 27
| 12
| 39
|
| 20
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 23
| 11
| 34
|
| 28
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 22/23
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 10
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 23/24
|
| 22
| 22
| 2
| 24
|
| 10
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 24/25
|
| 29
| 27
| 15
| 42
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 24
| 12
| 36
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 26/27
|
| 42
| 17
| 6
| 23
|
| 16
|
| 6
| 5
| 0
| 5
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 3
| 0
| 3
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 28/29
|
| 23
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 398
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 442
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Vodilni strelci lige NHL (do 1947/48)
Hokejisti Cornwall Sons of England
Hokejisti Cornwall Internationals
Hokejisti Russell Athletics
Hokejisti Cobalt Mines
Hokejisti Russell H.C.
Hokejisti Toronto Shamrocks
Hokejisti Toronto Blueshirts
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Boston Bruins
Trenerji Boston Bruins
Trenerji Ottawa Hockey Club